Кубок французької ліги з футболу 2004–2005 — 11-й розіграш Кубка ліги у Франції. Втретє переможцем став Страсбур.

Календар

Перший раунд 

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|5 жовтня 2004

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|6 жовтня 2004

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|8 жовтня 2004

|}

1/16 фіналу 

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|9 листопада 2004

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|10 листопада 2004

|}

1/8 фіналу 

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|21 грудня 2004

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|22 грудня 2004

|}

1/4 фіналу 

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|18 січня 2005

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|19 січня 2005

|}

1/2 фіналу 

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|1 лютого 2005

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|2 лютого 2005

|}

Фінал

Посилання 
 Кубок французької ліги на soccerway 
 Кубок французької ліги на rsssf  

2004–2005
Франція
Франція
2004 у французькому спорті
2005 у французькому спорті